Meentweg 11, een rijksmonument aan de straat Eemnes in Utrecht
 Meentweg 19, een rijksmonument aan de straat Eemnes in Utrecht
 Meentweg 37, een rijksmonument aan de straat Eemnes in Utrecht
 Meentweg 45, een rijksmonument aan de straat Eemnes in Utrecht
 Meentweg 47, een rijksmonument aan de straat Eemnes in Utrecht
 Meentweg 49, een gemeentelijk monument aan de straat Eemnes in Utrecht
 Meentweg 71, een rijksmonument aan de straat Eemnes in Utrecht
 Meentweg 79, een gemeentelijk monument aan de straat Eemnes in Utrecht
 Meentweg 83, een rijksmonument aan de straat Eemnes in Utrecht